Panowie w czwartej konkurencji freestyleowej na tych mistrzostwach, walczyli o mistrzostwo świata 9 marca w Voss na trasie  Slopestyle-bakken. Mistrzostwa świata z Deer Valley nie obronił Amerykanin Alex Schlopy, który w finale zajął dopiero 10 miejsce. Nowym mistrzem świata został jego rodak Thomas Wallisch, srebrny medal wywalczył reprezentant Wielkiej Brytanii James Woods. Natomiast krążek z brązowego kruszcu przypadł również Amerykaninowi Nicholasowi Goepperowi.

Wyniki

Kwalifikacje

Grupa 1

Grupa 2

Finał

Bibliografia 

 Wyniki kwalifikacji grupa 1
 Wyniki kwalifikacji grupa 2
 Wyniki finału

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym 2013